

Astronomia 
 Capella (α Aurigae) – stella nella costellazione Auriga
 Capella – cratere lunare

Geografia 
 Capella – comune spagnolo 
 Capella – montagna della Nuova Guinea

Navi 
 USS Capella (AK-13) – nave da trasporto della United States Navy 
  – nave logistica della United States Maritime Administration

Persone 
 Galeazzo Flavio Capella – scrittore e statista italiano del XV e XVI secolo
 Francesco Capella – pittore del XVIII secolo.
 Marziano Capella – scrittore di lingua latina del V secolo

Altro 
 Capella – software professionale di notazione musicale su PC
 Capella – automobile prodotta dalla Mazda
 Capella Tower – grattacielo di Minneapolis